Charles Chetwynd-Talbot, II conte Talbot – politico inglese
 Charles Chetwynd-Talbot, XIX conte di Shrewsbury – politico inglese